Лас Америкас има више значења:

 Лас Америкас, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Америкас (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Америкас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Америкас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Америкас, Ел Кокал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Америкас (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Америкас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Америкас, Клаудио Паез Инохоса (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Америкас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Америкас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Америкас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Америкас, Алисија Арона (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Америкас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Америкас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику